Иван Андреевич Полев (? — 14 ноября 1672) — стольник и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Представитель старшей ветви дворянского рода Полевых (смоленская ветвь Рюриковичей). Сын воеводы Андрея Богдановича Полева. Имел сестру Феодосию Андреевну (1687-1765) — жена Ивана Петровича Шереметьева.

Биография 
В 1627-1668 годах в Боярской книге записан стольником. Во время приёма у царя польского посла Александра Песочинского 21 марта 1635 года, стольник Иван Полев вместе с другими ставил «есть пред государем».

Во время приёма польского гонца Адама Орлика 30 января 1637 года был одним из стольников, находившихся около царя Михаила Фёдоровича.

В 1639 году «дневал и ночевал» у гробов царевичей Ивана и Василия Михайловичей.

В 1646 году — второй есаул в Большом полку под руководством боярина князя Н. И. Одоевского, в походе из Ливен в  Белгород.

16 января 1648 года присутствовал на первой свадьбе царя Алексея Михайловича на Марии Ильиничне Милославской, седьмой для постановки яств перед Государём в Грановитой палате. В сентябре того же года назначен на воеводство в Вологду, где упомянут и в 1649 году. В мае 1651 года воевода в Веневе, для охраны от прихода крымцев и нагайцев и велено ему быть в сходе в Туле с окольничим князем Хворостининым. 

В ноябре 1653 года по царскому указу отправлен в Кострому, чтобы пересмотреть для службы в городах дворян и детей боярских, новиков и недорослей.

22 марта 1659 года назначен первым полковым и осадным воеводой в Тамбов, а его товарищем и вторым воеводой стал бывший козловский воевода Василий Никитич Лихарев, который в мае устроил местнический спор и бил челом царю, что ему с Полевым «быть не вместо». Царь Алексей Михайлович поддержал Ивана Полева и приказал Василия Лихарева посадить в тюрьму.

16 мая 1662 года назначен в Севск вторым полковым воеводой и «товарищем» первого воеводы, боярина Петра Васильевича Шереметева Большого. Воеводы должны были действовать против крымских татар и 4 июля воеводы были у царской руки и отправились из столицы к месту назначения.

12 января 1663 года первый воевода боярин П. В. Шереметев Большой был вызван в Москву, а И. А. Полев стал первым полковым и осадным воеводой в Севске. В сентябре 1664 года получил приказ перейти на воеводство из Севска в Брянск, но к установленному времени так и не прибыл. Брянский воевода, стольник Яков Волынский, сообщал в Москву, что 12 сентября Полева еще не было в городе. Царь приказал воеводе П. В. Шереметеву немедленно выслать И. Полева из Севска в Брянск и в октябре 1664 года тот уже находился в Брянске, где пробыл до августа 1665 года.

10 июля и 24 июля 1669 года дважды «дневал и ночевал» у гроба царевича Симеона Алексеевича.

12 ноября 1671 года во время торжественного обеда в честь прибывшего в Москву польского посольства под руководством Станислава-Казимира Беневского, находился в числе стольников, которым было поручено «есть ставить пред Великого Государя».

С 1671 года первый судья в Судно-Московском приказе. В 1672 году упомянут в чине московского дворянина.

Умер 14 ноября 1672 года.

Семья и дети 
Женат на Марии Афанасьевне (ум. 7 апреля 1680), фамилия которой неизвестна, от брака с которой имел двух сыновей:

 Полев Михаил Иванович (? — 1 мая 1691) — стольник (1672-1686), женат на Марии Юрьевне (ум. 1682), родная сестра Анны Юрьевны, жены боярина Тихона Никитича Стрешнева.
 Полев Никита Иванович (? — 8 февраля 1669).

Источники 

 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Полев Иван Андреевич. стр. 188.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Полев Иван Андреевич. стр. 111.

Ссылки 
 Родословная роспись дворян Полевых 

Иван
Воеводы Венёва
Воеводы Вологды
Воеводы Севска
Воеводы Брянска
Стольники (Русское государство)
Воеводы Тамбова
Полковые воеводы